Коробки — множественное число от слова «коробка», а также название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Коробки — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Коробки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Коробки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Коробки — посёлок в Дубровском районе Брянской области.
 Коробки — село в Козельском районе Калужской области.
 Коробки — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Коробки — деревня в Тужинском районе Кировской области.
 Коробки — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Коробки — деревня в муниципальном образовании город Алексин Тульской области.

Украина 
 Коробки — бывшее село в Валковском районе Харьковской области, присоединено к селу Нестеренки в 1997 году.
 Коробки — бывшее село в Золочевском районе Харьковской области, присоединено к селу Головашевка в 1998 году.
 Коробки — село в Каховском районе Херсонской области.
 Коробки — село в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 «» — французский фильм, снятый Джейн Биркин и вышедший в 2007 году. Главные роли исполнили Джеральдина Чаплин, Мишель Пикколи и сама Биркин.
 Коробка (значения)